Карю́к, кару́к — різновид столярного клею (риб'ячий, тваринний).

Прізвище 

 Антон Карюк — український художник.
 Карюк Геннадій Васильович — радянський український та російський кінооператор i режисер.